Sadeler est un patronyme néerlandais, notamment porté par :

 La famille Sadeler, une famille de graveurs flamands des  :
 Johan Sadeler (1550 - 1600)
 Egidius Sadeler (ca. 1570 - 1629), fils du précédent
 Justus Sadeler (ca. 1583 - 1620), frère du précédent

 Joël Sadeler (1938-2000), poète français

Voir aussi :
 Louis de Sadeleer (1852-1924), président de la Chambre des représentants de Belgique et diplomate